Ariana – ipotetica razza umana secondo le teorie pseudoscientifiche del nazismo
 Ariana – nome con quale veniva chiamata da greci e romani la regione compresa tra l'Asia centrale e il fiume Indo 
 Ariana – città della Tunisia, capoluogo dell'omonimo governatorato
 Ariana – cantante russo-statunitense
 Ariana – variante del nome Arianna, o forma femminile del nome Ariano

Pagine correlate 
 Ariadna
 Ariane (disambigua)
 Arianna
 Ariano